Ernst Fellinger ist der Name folgender Personen:

* Ernst Fellinger (Industrieller) (1883–1951), deutscher Industrieller
 Ernst Fellinger (Politiker) (1909–1990), österreichischer Politiker (KPÖ)